Picou ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Picou (1878–1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Henri-Pierre Picou (1824–1895), französischer Maler